Цветко́ва — фамилия, мужская форма фамилии: .

Известные носительницы  Цветкова, Альбина Александровна (род. 1931) — советская волейболистка.
 Цветкова, Валентина Петровна (1917—2007) — украинская художница.
 Цветкова, Ваня (род. 1958) — болгарская актриса.
 Цветкова, Вера Семёновна (1900—1986) — советский государственный и политический деятель, первый секретарь Ивановского горкома КПСС.
 Цветкова, Елена Яковлевна (1871—1929) — русская оперная певица, педагог.
 Цветкова, Лариса Александровна (род. 1962) — психолог, член-корреспондент РАО.
 Цветкова, Лидия Михайловна (род. 1925) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Цветкова, Любовь Семёновна (1929—2016) — психолог, профессор.
 Цветкова, Матрёна Дмитриевна (1924—2014) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Цветкова, Нина Ливерьевна (1932—2010) — советский зоолог и гидробиолог, специалист по разноногим ракам.
 Цветкова, Прасковья Никандровна (1893—1983) — советский работник образования, депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.
 Цветкова, Светлана Михайловна (род. 1980) — российская спортсменка (пауэрлифтинг).
 Цветкова, Тамара Андреевна (1926—2013) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Цветкова, Юлия Владимировна (род. 1993) — российская художница, феминистка.
 Андрушко (Цветкова), Юлия Чеславовна (род. 1985) — белорусская и российская волейболистка.